Westinghouse Electric Corporation, osnovao George Westinghouse 1886.
 Westinghouse Electric Company